A Hydra jelentései:

Hüdra, mitológiai szörny
Hydra (Északi Vízikígyó), csillagkép
Hydra, a Pluto holdja
Hydra, édesvízi hidraállatok neme
Ídra, a Szaróni-szigetek egyike Görögországban
Hidra, a DHARMA Intézet egyik állomása a Lost című televízió-sorozatban.
Hydra, kiemelkedő erősségű sakkszámítógép